Osmerus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Osmerus ingår i familjen norsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Norsfiskar
Osmerus